Nefermaat puede referirse a:

 Nefermaat (chaty de Seneferu), chaty (primer magistrado) del faraón egipcio Seneferu.
 Nefermaat (chaty de Keops), chaty de Keops.